Seznam polkov z zaporedno številko 101.

Seznam 
 Pehotni
 101. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 101. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 101. strelski polk (ZSSR)
 101. strelski polk (Wehrmacht)
 101. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 101. grenadirski polk (Wehrmacht)
 101. pehotni polk (ZDA)

 Konjeniški
 101. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 101. tankovski polk (ZSSR)
 101. oklepni konjeniški polk (ZDA)
 101. tankovski polk (Wehrmacht)

 Aviacijski
 101. aviacijski polk (ZDA)

 Artilerijski
 101. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 101. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 101. trdnjavski minometni polk (Wehrmacht

Glej tudi